Варленку́р-ле-Па () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північ від Парижа, 65 км на південний захід від Лілля, 24 км на південний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 150,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Варленкур-ле-Па на сайті французького Національного інституту географії
 Варленкур-ле-Па на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варленкур-ле-Па на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варленкур-ле-Па на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варленкур-ле-Па на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале